Jorge Barrera el nombre puede pertenecer a: 

 Jorge Barrera (1968), abogado, político y profesor uruguayo. 
 Jorge Barrera (1982), futbolista mexicano.